Il beclespinace (Becklespinax altispinax) era uno strano dinosauro carnivoro del Cretacico inferiore dalla storia tassonomica particolarmente curiosa. Noto solo per tre vertebre dorsali dalle apofisi allungate, questo dinosauro è stato scoperto nell'800 nell'Inghilterra meridionale, ma i resti erano stati ascritti a una specie di dinosauro che si basava anche su un dente ritrovato in Germania e denominata Altispinax dunkeri. A rendere più confusa ancora la questione, altri resti (metatarsi) sono stati ascritti a questa fantomatica specie. Le cose sono state chiarite nei primi anni '90, quando le strane vertebre vennero riclassificate come Becklespinax, i metatarsi come Valdoraptor e il “dente della discordia” è caduto nel calderone dei nomina dubia.

Caccia 

Per cibarsi il Becklespinax, un grosso dinosauro carnivoro appartenente ai teropodi tetanuri, cacciava i Sauropodi affondando gli artigli delle sue zampe nel collo delle vittime cosicché i suoi denti affilati potessero facilmente raggiungere i muscoli e gli organi interni, Le sue forti mascelle erano in grado di strappare brandelli di carne, che il dinosauro ingoiava interi. Quando non trovava prede forse si accontentava di carcasse.

Un enigma a forma di vela 
Becklespinax era munito di una breve vela di pelle sul dorso sostenuta dalle alte vertebre, che funzionava forse come termoregolatore o forse come segnale di identificazione intraspecifica. Tempo fa questo animale era considerato un antenato di Spinosaurus, ma in seguito i resti sono stati ritenuti troppo frammentari per poter tentare una classificazione adeguata.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Saurischi